peut désigner :
 Alessandro Mercuri (1973), réalisateur franco-italien ;
 Cattarina Mercuri (1960-2016), journaliste française ;
  (1804-1884), graveur italien ;
 Toussaint Mercuri (1871-1902), explorateur français.